Hugo Gevers (1765-1852), burgemeester
Hugo Gevers (1858-1921), burgemeester